Chengyang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Stadtbezirk Chengyang (城阳区) der Stadt Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Chengyang (Qingdao);
die Großgemeinde Chengyang (城阳镇) im Kreis Ju der Stadt Rizhao in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Chengyang (Ju);
das Dorf Chengyang (程阳村) der Gemeinde Linxi im Autonomen Kreis Sanjiang der Stadt Liuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, VR China, siehe Chengyang (Linxi);
die archäologische Stätte der (alten) Stadt Chengyang (Chengyang yizhi 城阳城址) in Xinyang in der chinesischen Provinz Henan.